Русла́новка — название населённых пунктов:

Молдавия 
 Руслановка — село в Сорокинском районе.

Россия 
 Руслановка — деревня в Азовском немецком национальном районе Омской области.